Milan Michálek (né le  à Jindřichův Hradec en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il est le frère de Zbyněk Michálek, également professionnel.

Biographie

Carrière en club 
Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Sharks de San José en 2003 en 1 ronde, en . Il débute dans la LNH avec les 2003-2004. Il porte le numéro 9 avec San José. Le , il est échangé aux Sénateurs d'Ottawa, en compagnie de Jonathan Cheechoo et d'un choix de  (2010), contre l'attaquant Dany Heatley et un choix de  (2010).

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques en carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001 || HC České Budějovice || Extraliga || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || HC České Budějovice || Extraliga || 47 || 6 || 11 || 17 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || HC České Budějovice || Extraliga || 46 || 3 || 5 || 8 || 14 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2003-2004 || Sharks de San José || LNH || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Barons de Cleveland || LAH || 7 || 2 || 2 || 4 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Sharks de San José || LNH || 81 || 17 || 18 || 35 || 45 || 9 || 1 || 4 || 5 || 8
|-
| 2006-2007 || Sharks de San José || LNH || 78 || 26 || 40 || 66 || 36 || 11 || 4 || 2 || 6 || 4
|-
| 2007-2008 || Sharks de San José || LNH || 79 || 24 || 31 || 55 || 47 || 13 || 4 || 0 || 4 || 4
|-
| 2008-2009 || Sharks de San José || LNH || 77 || 23 || 37 || 57 || 52 || 6 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2009-2010 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 66 || 22 || 12 || 34 || 18 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 66 || 18 || 15 || 33 || 48 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 77|| 35|| 25|| 60|| 32|| 7|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2012-2013 || HC České Budějovice || Extraliga || 21|| 13|| 11|| 24|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||23 ||4 ||10 ||14 ||17 || 10|| 3||2 ||5 ||2
|-
| 2013-2014 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 82 || 17 || 22 || 39 || 41 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 66 || 13 || 21 || 34 || 33 || 6 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2015-2016 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 32 || 6 || 4 || 10 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 13 || 1 || 5 || 6 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Marlies de Toronto || LAH || 16 || 2 || 3 || 5 || 20 || - || - || - || - || -

| 747 || 208 || 238 || 446 || 394 || 63 || 15 || 9 || 24 || 28

Au niveau international 

|2001||align=left|Championnat du monde moins de 18 ans|| 7|| 1|| 1|| 2|| 6|| -1|| align=left| place
|-
|2002|| align=left|Championnat du monde moins de 18 ans || 8|| 7|| 1|| 8|| 30|| +4|| align=left| Médaille de bronze
|-
|2003||align=left|Championnat du monde junior|| 6|| 2|| 2|| 4|| 2|| -2|| align=left| place
|-
|2003|| align=left|Championnat du monde || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||  align=left| place
|-
|2009|| align=left|Championnat du monde || 3|| 1|| 0|| 1|| 4|| +2|| align=left| place
|-
|2010|| align=left|Jeux olympiques || 5|| 2|| 0|| 2|| 0|| -2||align=left| place
|-
|2011|| align=left|Championnat du monde || 8|| 3|| 2|| 5|| 6|| 0|| align=left| Médaille de bronze
|-
|2012|| align=left|Championnat du monde || 9|| 2|| 2|| 4|| 4|| -1|| align=left| Médaille de bronze
|-
| 2014 || align=left|Jeux olympiques || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -3|| align=left| place
|-
| 2016 || align=left|Coupe du monde || 3 || 2 || 1 || 3 || 2 || 0 || align=left| place

Notes et références 

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur du HC České Budějovice
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto
Naissance en décembre 1984
Naissance à Jindřichův Hradec
Naissance en Tchécoslovaquie